Villoldo steht für:

 Villoldo (Spanien), eine spanische Gemeinde

Villoldo ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Villoldo (1861–1919), argentinischer Tangokomponist und -dichter
 Cristian Villoldo (* 1985), uruguayischer Fußballspieler